Niko Kari (* 6. Oktober 1999 in Hyvinkää) ist ein finnischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2015 die nordeuropäische Formel-4-Meisterschaft. Seit 2016 fährt er in der GP3-Serie.

Karriere 

Kari begann seine Motorsportkarriere 2009 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. 2014 wurde er Fünfter in der CIK-FIA-Karteuropameisterschaft sowie der WSK Super Master Series und 13. in der CIK-FIA-Kartweltmeisterschaft. 2015 wechselte Kari in den Formelsport und erhielt ein Cockpit in der neugegründeten nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft. Bei 21 Rennen schaffte es Kari nur zweimal nicht unter die ersten Zwei. Er entschied zwölf Rennen für sich. Mit 449 zu 296 Punkten setzte er sich gegen Wladimir Atojew durch und wurde erster Fahrermeister der Rennserie. Als dieser erhielt er eine Titelprämie in Höhe von 350.000 Euro.

2016 wechselte Kari zu Motopark in die europäische Formel-3-Meisterschaft. Darüber hinaus wurde er ins Förderprogramm des Getränkeherstellers Red Bull aufgenommen. Nachdem er bereits viermal auf dem Podium gestanden hatte, gewann er in Imola sein erstes Formel-3-Rennen. Er beendete die Saison auf dem zehnten Meisterschaftsplatz. Ferner absolvierte er für Koiranen GP ein Rennwochenende in der GP3-Serie. 2017 erhielt Kari bei Arden International ein Stammcockpit für die GP3-Serie. Am Saisonende belegte er den 10. Platz. 2018 startete er für MP Motorsport wiederum in der GP3-Serie. In der Wertung belegte er den 17. Platz. Im Laufe des Jahres wechselte er teamintern in die FIA-Formel-2-Meisterschaft. Hier belegte er am Jahresende den 24. Platz.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Niko Kari
 Karrierestatistik von Niko Kari (englisch)

Rennfahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1999
Mann